Антропоморфия или антропоморфизъм (от старогръцки ανθρωπος, антропос – „човек“; и μορφη, морфе – „форма“), също персонификация (от френски: personnifier – персонифицирам, приписвам човешка форма на неща или абстракции, от фр. personne) е приписване на човешка форма и други характеристики на животни, неодушевени предмети и обекти, природни феномени и стихии, концепции или митологични същества. Терминът антропоморфия датира от средата на 18 век .

Персонификацията е фигура на речта и е използвана в Западната и европейската литература от времето на Омир. Тя е особено често срещана в алегорията.

Характерно за голяма част от религиите по света е да изобразяват божествата, които почитат, в антропоморфен вид – т.е. с външност, мисли, чувства, желания и отношения, подобни на човешките. Такива примери можем да намерим в Гръцката, Римската и др. митологии. В тотемистичните религии божествата най-често са зооморфни.

Вижте също 
 Олицетворение

Източници 

Модернизъм